Zeměpisné (nebo jiné) označení Rabaçal může znamenat:

Zeměpisné označení 
 Rabaçal (Madeira): je údolí na severozápadě ostrova Madeira, který je východiskem k návštěvě několika oblíbených levád. Název Rabaçal se používá také k označení malé osady  na začátku údolí Rabaçal (spíše než o osadu jde jen o občerstvení a další základní infrastrukturu pro turisty) a jedné konkretní vyhlídky v tomto údolí. 
 Rabaçal (Coimbra): je vesnice ve středním Portugalsku, distrikt Coimbra, asi 20 kilometrů jižně od města Coimbra.
 Rabaçal (Guarda): je vesnice ve středním Portugalsku, distrikt Guarda,  asi 35 kilometrů severně od města Guarda.

Jiné významy 
 Rabaçal: je také označení kempingu v údolí údolí Rabaçal na ostrově Madeira.

Možná hledáte také 
 Serra do Rabaçal (532 m): vrchol asi 4 kilometry západně od vesnice Rabaçal (Coimbra).
 Museu Etnográfico do Rabaçal: etnografické muzeum ve vesnici Rabaçal (Guarda).

Rozcestníky - místopisné jméno